Яремійчук Роман Семенович (нар. 19 листопада 1936 р., с. Зібранівка Снятинського району Івано-Франківської обл.) — доктор технічних наук, професор.
 Яремійчук Марія Олексіївна (8 березня 1920(19200308), село Балинці, тепер Снятинського району Івано-Франківської області — ?) — українська радянська діячка.

Див. також 
 Яремейчук Любомир Васильович (1976, с. Вербівці, Івано-Франківська область — український військовослужбовець Збройних сил України.